Ру () — французская семья художников-маринистов Ру из Марселя. Среди её членов наиболее известны:

 Жозеф Ру (1725—1789)
 Анж-Жозеф Антуан Ру (1765—1835)
 Матьё-Антуан Ру (1799—1872)
 Урсула Жозефина Ру (1801—1863)
 Франсуа Жозеф Фредерик Ру (1805—1870)
 Ру, Франсуа Жоффруа (1811—1882)

Художники-маринисты Франции